ASS steht für:
 Acetylsalicylsäure, Arzneistoff
 Acta Sanctae Sedis, Sammlung der vom Heiligen Stuhl erlassenen Rechtsakte (1865–1908)
 Albert-Schweitzer-Schule, diverse Schulen
 Ammonsulfatsalpeter, den meistgenutzte Schwefel-Stickstoffdünger
 Anna-Schmidt-Schule, Privatschule in Frankfurt am Main
 Argininosuccinat-Synthase, Enzym
 ASS Altenburger, Spielkartenhersteller 
 Aussprachestörung
 Autismus-Spektrum-Störungen, Sammelbegriff für alle Formen des Autismus, der fließenden Übergang betont
 Auto Sport Schweiz, oberster Schweizer Automobilsportverband
 Automobiles Sans Soupapes, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Strassenbahn Schaffhausen–Schleitheim, frühere Bezeichnung des Schweizer Verkehrsunternehmens Regionale Verkehrsbetriebe Schaffhausen RVSH
 ASS Autositze Holland, niederländischer Hersteller von Autositzen

Ass steht für:
 Ass (Spielkarte), aber auch als Überlegenheit im Sinne der Spielkarte zum Beispiel als
 Fliegerass, ein „erfolgreicher“ Jagdflugzeugpilot
 Assessor, einen Amtstitel
 Hole-in-one, das Spielen einer Golf- oder Minigolfbahn mit nur einem Schlag
  ein nicht parierter Aufschlag bei einigen Ballsportarten wie Tennis#Ass und Service Winner, Volleyball#Aufschlag und Faustball#Angabe (Aufschlag)

Ass ist der Familienname folgender Personen:
 Seve van Ass (* 1992), niederländischer Hockeyspieler

ass steht für:
 Ipulo (ISO-639-3-Code), tivoide Sprache in der Kameruner Region Südwesten

.ass steht für:
 Advanced SSA (.ass), Advanced SubStation Alpha, Dateiformat für Untertitel

Siehe auch:
 As
 Asse
 ASZ
 Das As der Asse

ASS